Ислам Инамов (; род. 30 мая 1984, Ангрен, Узбекская ССР) — узбекский футболист, защитник клуба «Сурхан». Выступал за сборную Узбекистана.

Клубная карьера 
Начинал играть в футбол в родном городе, во взрослом футболе дебютировал в 16 лет в составе клуба «Семург» (Ангрен), игравшего тогда в высшей лиге Узбекистана. В середине 2001 года перешёл в «Бухару».

В 2004 году перешёл в сильнейший клуб в истории Узбекистана — ташкентский «Пахтакор», в этом сезоне клуб сделал золотой дубль — выиграл чемпионат и Кубок страны. Однако после успешного сезона Иномов покинул команду и провёл по полгода в «Навбахоре» и грузинском «Локомотиве» из Тбилиси. В 2006 году Ислам вернулся в «Пахтакор» и в его составе завоевал ещё два чемпионских титула и три Кубка Узбекистана. После сезона 2009 года окончательно покинул «Пахтакор».

В 2010 году играл за «Насаф», затем во второй раз в карьере уехал за границу — в китайский «Ляонин Хувин».

В 2011 году подписал контракт с «Бунёдкором», который успешно конкурировал с «Пахтакором» за звание сильнейшего клуба страны на рубеже 2000-х и 2010-х. В первом же сезоне Иномов завоевал в составе строителей чемпионский титул.

В 2012 году Иномов перешёл в амбициозный ташкентский «Локомотив», в его составе стал бронзовым призёром чемпионата 2012 года и серебряным — в 2013 году.

В 2014 году снова выступал за «Бунёдкор». С 2015 года в течение трёх лет играл за «Алмалык». В 2018 году выступал в первом дивизионе за «Сурхан».

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Узбекистана, в том числе в 2003 году провёл 2 матча в отборочном турнире молодёжного чемпионата мира.

В состав первой сборной Узбекистана Ислам Иномов впервые вызван тренером Равшаном Хайдаровым для участия в финальном турнире Кубка Азии-2004. Дебютировал в национальной команде 18 июля 2004 года в матче против Ирака (1:0). Иномов сыграл на турнире ещё два матча группового этапа — против Саудовской Аравии и Туркменистана, а в проигранном четвертьфинале с Бахрейном участия не принимал.

В 2007 году был включён в состав сборной на Кубок Азии-2007, принял участие во трёх матчах своей команды — играх группового турнира с Ираном и Малайзией и четвертьфинале против Саудовской Аравии.

Первый гол за сборную забил 28 октября 2007 года в матче отборочного турнира чемпионата мира против Тайваня.

Всего в 2004—2013 годах сыграл 35 матчей (1 гол), признаваемых ФИФА, а также 2 матча (1 гол), учитываемые только национальной федерацией футбола.

Достижения 
 Чемпион Узбекистана: 2004, 2006, 2007, 2011
 Обладатель Кубка Узбекистана: 2004, 2006, 2007, 2009

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 На официальном сайте «Бунёдкора»
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Ангрен»
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК «Андижан»
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Ляонин Хувин»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Сурхан»